Єфремов Олександр Андрійович (* 1948) — український футбольний функціонер
 Єфремов Олександр Сергійович (* 1954) — український політик
Сторінки зі списками однофамільців-тезок